Gaius Papirius Carbo är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Papirius Carbo (praetor), romersk politiker, praetor 168 f.Kr. 
 Gaius Papirius Carbo (konsul), romersk politiker, konsul 120 f.Kr. 
 Gaius Papirius Carbo (tribun), romersk politiker, folktribun 90 f.Kr.